Lupa  – femminile di lupo
 Lupa capitolina  – scultura bronzea raffigurante la creatura della mitologia romana
 Lupa senese  – simbolo araldico della città di Siena
 Lupa Castelli Romani  – squadra calcistica di Frascati
 Lupa Roma  – squadra calcistica di Roma
 Contrada della Lupa  – contrada di Siena

Pagine correlate
La lupa (disambigua)